Летковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Летковщина — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Летковщина — агрогородок в Слуцком районе Минской области.